

Стражець () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.
 Стражець () — село в Разградській області. Входить до складу общини Разград.